Internationaux Feminins De Le Vienne 2009 — профессиональный женский теннисный турнир. Играется в зале на кортах с хардовым покрытием.

Соревнования проводятся во французском городе Пуатье, входя в зальную серию турниров, завершающую сезон.

Соревнования проводились 26 октября — 1 ноября.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Доминика Цибулкова (№ 28 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Елена Докич выигрывает свой 2й в сезоне и 5й за карьеру титул на соревнованиях тура федерации.
 София Арвидссон уступает свой 1й в сезоне и 9й за карьеру финал на соревнованиях тура федерации.

Парный разряд

Факты 
 Жюли Куэн выигрывает свой 2й титул в сезоне и 8й за карьеру на соревнованиях тура федерации.
 Мари-Эв Пеллетье выигрывает свой 1й титул в сезоне и 13й за карьеру на соревнованиях тура федерации.

См. также 
 Вьеннский международный женский теннисный турнир
 Цикл женских турниров ITF 2009

Ссылки 
 Официальный сайт 
 

Франция
Теннис
Октябрь 2009 года
Ноябрь 2009 года
2009